Frederick Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Frederick Township (Illinois)
 Frederick Township (North Dakota)
 Frederick Township (South Dakota)